Guelpa ist der Name von

 Robert Guelpa französischer Ruderer, Teilnehmer der Olympischen Spiele 1928
 Luigi Guelpa (1843–1911), italienischer Politiker
 Christophe Guelpa (* 1963), französischer Sportschütze
 Anja Wyden Guelpa	(* 1973), Schweizer Politikerin